Марси́лья () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Арга-Арагон. Занимает площадь 21,9 км². Население — 2610 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Web no oficial sobre Marcilla, actualidad y deporte
 Web oficial del Ayuntamiento de Marcilla
 Historia del Castillo de Marcilla 
 Instituto de Estadística de Navarra
 Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra
 Foro de opinion y noticias 

Муниципалитеты Наварры